La Saxe-Cobourg-Saalfeld (en allemand, Sachsen-Coburg-Saalfeld) est un duché saxon des  et . Il est l’héritier du duché de Saxe-Saalfeld. Il deviendra le duché de Saxe-Cobourg et Gotha en 1826.

Le terme peut aussi désigner : 
 les ducs de Saxe-Cobourg-Saalfeld, souverains du duché éponyme ;
 la maison de Saxe-Cobourg-Saalfeld, maison allemande à l’origine de plusieurs dynasties européennes (en particulier les rameaux belge, britannique, portugais et bulgare).

Voir aussi

 Duché de Saxe-Cobourg et Gotha
 Maison de Saxe-Cobourg et Gotha